GSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grimsby Binbrook (Regno Unito)